Masui ist der Familienname folgender Personen:

 Mitsuko Masui (1937–2010), japanische Veterinärmedizinerin
 Yoshio Masui (* 1931), japanischer Zellbiologe